Gušti Čapan (doslovný překlad kazajkové rohování) je tradiční afghánský úpolový sport. 

V rámci boje se snaží soupeřící protivníci dostat jeden druhého na zem. Povoleny jsou různé druhy úchopů a hodů. Jakékoliv druhy úderů jsou zakázané.

Sport v Afghánistánu
Úpolové sporty